Rinna kan syfta på:

 Rinna socken – en socken i Östergötland
 Rinna landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Rinna församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2010
 Rinna kyrka – en kyrkobyggnad i Rinna, Boxholms kommun
 Rinna distrikt – ett distrikt i Boxholms kommun och Östergötlands län 2016–
 Rinna – kyrkbyn i Rinna socken i Boxholms kommun i Östergötlands län

Personer
 Lisa Rinna (1963–), en amerikansk skådespelerska